Kalmykow () ist der Familienname von:

 Amur Arsenowitsch Kalmykow (* 1994), russischer Fußballspieler
 Betal Edykowitsch Kalmykow (1893–1940), sowjetischer Staats- und Parteifunktionär
 Iwan Pawlowitsch Kalmykow (1890–1920), Ataman der Ussuri-Kosaken; Anführer der Weißen Bewegung im russischen Fernen Osten; einer der Hauptverantwortlichen für das Terrorregime “Semjonowtschina”
 Juri Chamsatowitsch Kalmykow (1934–1997), russischer Politiker; Justizminister (1993–1994)
 Wladimir Alexejewitsch Kalmykow (1927–2008), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Kalmykowa, weibliche Form des Nachnamens